Zhu Lin (tennis), tennisspeelster (1994)
 Zhu Lin (badminton), badmintonspeelster (1984)